Maillard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Maillard
 Pierre Néhémie Maillard